Gregos — pessoas cuja origem é a Grécia
 Língua grega — língua originária da Grécia
 Grego moderno — língua moderna oficial da Grécia
 Grego demótico — forma vernácula do grego moderno do qual deriva em grande parte o grego moderno, língua oficial da Grécia desde 1976
 Grego cretense — dialeto do grego falado na ilha de Creta
 Língua grega antiga — ou grego clássico; língua extinta falada na Antiguidade, da qual deriva o grego atual
 Alfabeto grego — em que se escreve a língua grega, também muito usado em notação matemática

Formas antigas da língua grega
 Grego arcado-cipriota — dialeto do grego antigo
 Grego dórico — dialeto do grego antigo
 Grego eólico — conjunto de sub-dialetos arcaicos do grego antigo
 Grego homérico — variante do grego antigo usada na Odisseia de Homero
 Grego jônico — dialeto do grego antigo
 Grego lócrio — dialeto do grego antigo
 Grego medieval — grego usado no Império Bizantino (entre o século IV e XV, aproximadamente)
 Grego micênico — forma mais antiga do grego cuja existência pode ser comprovada
 Grego panfílio — dialeto do grego antigo
 Grego ático — dialeto do grego antigo
 Koiné - ou grego comum; grego da pós-Antiguidade no qual foi originalmente escrito o Novo Testamento da Bíblia

 Dialetos do grego
 Dialetos do grego antigo
 Dialetos do grego moderno

Desambiguações de gentílicos